José Andrés Guardado Hernández, vagy röviden Andrés Guardado (Guadalajara, Jalisco, 1986. szeptember 28. –) a mexikói válogatott labdarúgója és válogatottsági csúcstartója. Jelenleg a spanyol labdarúgó-bajnokság első osztályában szereplő Real Betis játékosa.

Klubpályafutása

FC Atlas
Guardado az Atlas klubnál kezdte professzionális labdarúgó-pályafutását, a mexikói első osztályban bemutatkozó mérkőzését 2005 augusztusában, 18 éves korában játszotta a Pachuca elleni 3–2 arányban megnyert mérkőzésen Guadalajarában. A későbbiekben az Atlas egyik meghatározó játékosa lett, a csapat 64 mérkőzésén kapott játéklehetőséget, és hét gólt szerzett. 2006 nyarán sajtótalálgatások kapcsolatba hozták több első osztályban szereplő olasz csapattal, a spanyol Real Madriddal és a portugál SL Benficával. Leggyorsabban azonban a Deportivo de La Coruña lépett, és 5,25 millió eurót ajánlott játékjogának 75%-áért, a teljes összeget 7 millió euróban határozták meg. A mexikói fél elfogadta az ajánlatot, az átigazolás 2007. július 7-én történt meg. Az Atlas megtartotta a 25%-nyi játékjogot. Guardado is örült a megállapodásnak, mert a spanyolországi szereplés számára azt jelentette, hogy nem kellett másik nyelvet megtanulnia.

Deportivo La Coruña
Hivatalosan 2007. július 24-én mutatták be a csapatnak, ahol a mexikói labdarúgó-válogatottban megszokott 18-as számú mezt kapta meg. Miguel Ángel Lotina, a Deportivo edzője kijelentette, hogy Guardado kulcsjátékos, csodálja tehetségét és jellemét.

Nemzetközi pályafutása
Guardado első válogatott szereplésén Mexikó csapatában a magyar labdarúgó-válogatott elleni barátságos mérkőzésen játszotta 2005. december 14-én, mindössze négy hónappal azután, hogy az Atlas játékosa lett. Guardadót meghívták a németországi 2006-os labdarúgó-világbajnokságon játszó mexikói válogatottba is. Első világbajnoki mérkőzését az  Argentína ellen játszotta a 16 közötti mérkőzésen (2–1), ahová a hosszabbításban állt be. Miután Mexikó szövetségi kapitányának, Ricardo Lavolpéek szerződése lejárt és azt nem hosszabbították meg, az új kapitány, Hugo Sánchez megtartotta Guardadót a csapatban.

Sánchez kezei alatt Guardado játszott Mexikónak az Amerikai Egyesült Államok elleni első barátságos mérkőzésén is. Miután a kispadról becserélték a játék képe megváltozott Mexikó javára, ennek ellenére a mérkőzés 2–0 arányú vereséggel zárult. Játékával Guardado megszilárdította helyét a csapatban, és a későbbiekben helyet kapott a kezdő 11-ben

2007. február 28-án a Venezuelai labdarúgó-válogatott elleni barátságos mérkőzésen szerezte első válogatott gólját. A 2007-es CONCACAF-aranykupa döntőjében Guardado szerezte a csapat első gólját az Egyesült Államok ellen. A mérkőzés második félidejében összefejelt az Egyesült Államok csapatának jobbhátvédjével, Jonathan Spectorral, de sikerült végigjátszania a mérkőzést. Gólja azonban hiábavaló volt, mert a labdarúgó történelem során első alkalommal az Egyesült Államok csapata feltámadt és 2–1 arányban legyőzte Mexikó csapatát, és egymást követően másodszor is megszerezte az aranykupát.

Guardado harmadik gólját Uruguay ellen érte el a 2007-es Copa América harmadik helyéért folyó mérkőzésen, július 15-én.

Tagja volt a 2011-ben CONCACAF-aranykupát nyert válogatottnak, 2015-ben pedig, amikor Mexikó ismét megnyerte a CONCACAF-aranykupát, ebben a győzelemben kulcsszerepet játszott Guardado: hat mérkőzésén hat gólt szerzett, többek között a döntőben is betalált. Végül ő nyerte el a torna aranylabda-díját is.

Klubpályafutásának statisztikái
(2010. március 6-ig)

Mérkőzései a válogatottban

Díjai
 CF Atlas
Primera División:
Legjobb bemutatkozó játékos, 2005
Primera División:
Legjobb hátvéd, 2006
Primera División:
legjobb hátvéd, 2007

 Deportivo La Coruña
Az év játékosa (Deportivo) 2007-08
Az év játékosa (Deportivo), 2008

 Mexikói labdarúgó-válogatott
CONCACAF-aranykupa: győztes (2011, 2015, 2019)

További információk
Deportivo de La Coruña profile 
Unofficial player site 
FootballDatabase profile and stats
Guardado pictures
Player Statistics and other Data
Myspace profile

Források 
Adatlapja a Deportivo hivatalos honlapján.

Jegyzetek 

Mexikói labdarúgók
Az Atlas labdarúgói
A Deportivo de La Coruña labdarúgói
A Bayer Leverkusen labdarúgói
1986-ban született személyek
A 2010-es világbajnokság labdarúgói
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
A 2022-es világbajnokság labdarúgói
Guadalajaraiak (Mexikó)
Holland bajnok labdarúgók
A PSV Eindhoven labdarúgói
A Real Betis labdarúgói
Élő személyek